Miejscowości w USA:
 Belvue – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
Gminy w USA:
 Belvue (ang. Belvue Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie